Спи:
 Спи — пещера в Бельгии.
 «Спи» — фильм (1963) Энди Уорхола.
 «Спи» — рассказ (1998) Виктора Пелевина из сборника «Синий фонарь».

См. также 
 СПИ